Ібеас-де-Хуаррос (ісп. Ibeas de Juarros) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Бургос. 
 Серратон-де-Хуаррос (ісп. Cerratón de Juarros) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Бургос. 
 Хуаррос-де-Ріоморос (ісп. Juarros de Riomoros) — муніципалітет в Іспанії.
 Хуаррос-де-Вольтоя (ісп. Juarros de Voltoya) — муніципалітет в Іспанії.
 Сан-Адріан-де-Хуаррос (ісп. San Adrián de Juarros) — муніципалітет в Іспанії.
 Роберто Хуаррос (ісп. Roberto Juarroz, 5 жовтня 1925 — 31 березня 1995) — аргентинський поет, перекладач, есеїст, літературний і кінокритик.
 Лорен Хуаррос (ісп. Lorenzo Juarros García, нар. 7 жовтня 1966, Мамбрільяс-де-Лара) — іспанський футболіст.